Hillmer ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Hillmer (* 1958), deutscher Physiker
 Heinrich Christoph Wilhelm Hillmer (1831–1916), deutscher Wiesenbaumeister, Lehrer und Rektor
 Jörg Hillmer (* 1966), niedersächsischer Politiker (CDU)
 Joseph Hillmer (* 1719–?), Okulist und Professor
 Jürgen Hillmer (* 1959), deutscher Architekt
 Karl Hillmer (1869–1944), deutscher Studiendirektor
 Michael Wilhelm Hillmer (1811–1871), deutscher Fabrikant

Siehe auch:
 Hilmer